

Musica 
 The Definitive Collection – raccolta dei The Blues Brothers del 1992
 The Definitive Collection – album degli Alan Parsons Project del 1997
 Definitive Collection – raccolta degli Europe del 1997
 The Definitive Collection – raccolta di Lou Reed del 1999
 Definitive Collection – raccolta dei Rockets del 2000
 The Definitive Collection – raccolta degli ABBA del 2001
 Definitive Collection – raccolta degli Asia del 2006
 The Definitive Collection – raccolta dei Foreigner del 2006
 The Definitive Collection – raccolta dei Level 42 del 2006
 The Definitive Collection – raccolta di Lionel Richie del 2007
 The Definitive Collection – raccolta di Rachid Taha del 2007